Winston peut désigner :

Toponymie 

 
 Winston-Salem, ville de Caroline du Nord (États-Unis) ;
 Winston, un village du comté de Daviess, dans le Missouri, aux États-Unis.
 Winston, ville de l'Oregon (États-Unis) ;
 Winston, un ancien village canadien situé dans le comté de Northumberland ;
 , un village du comté de Durham en Angleterre.

Personnes

Patronyme 

 Charlie Winston (1978 - ), auteur, compositeur et chanteur britannique ;
Eric Winston (1983 - ), joueur de football américain et président de la NFLPA ;
 George Winston (1949 - ), pianiste américain ;
 Jameis Winston (1994 - ), joueur de football américain ;
 James Winston (?-?), un joueur américain de rugby à XV champion olympique en 1920 ;
 Mary Winston Jackson (1921-2005), mathématicienne et ingénieure en aérospatial américaine ;
 Stan Winston (1946 - 2008), maquilleur américain ;

Prénom 
 
 Winston Churchill (1874 - 1965), homme politique britannique ;
 John Winston Lennon (1940 - 1980), auteur, compositeur et chanteur britannique ;

Personnages de fiction 
Winston, un personnage du film Highlander: Endgame
 Winston Smith, le héros du roman 1984 de George Orwell.
 Winston est un personnage du jeu vidéo Overwatch sorti en 2016 et édité et développé par Blizzard Entertainment.
 Winston Bishop, un des personnages principaux de la série New girl

Autres 
 Un Port Winston est un autre nom pour un Port Mulberry.
 Winston est le nom d'une variété de pomme.
 Winston est une marque de cigarettes.
  est le nom d'un cyclone tropical ayant frappé plusieurs îles de l'océan Pacifique en 2016.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Prénom anglais
Homonymie de localités aux États-Unis